Алекса́ндр Покро́вский:  
 Покровский, Александр Андреевич (1898—1988) — советский учёный-физик, методист.
 Покровский, Александр Васильевич (1886—1963) — советский актёр и театральный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).
 Покровский, Александр Иванович (1873 — после 1928 или 1940) — русский богослов, деятель обновленческого движения.
 
 Покровский, Александр Петрович (1898—1979) — генерал-полковник Советской Армии.
 Покровский, Александр Семёнович (1889—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.